

Финал 
17-22 апреля 2010 года, г.Дубна (Московская область)

Группа «А»

Группа «Б»

5-8 места

1-4 места  
{{Турнир4
|RD1=1/2 финала
|RD2=Финал
|Consol=3-е место

|| Синара-ВИЗ-д|4| Ухта|2
|| ДезМедСервис'|6| Газпромнефть|3

|| Синара-ВИЗ-д|3| ДезМедСервис|2

|| Ухта|0(3)| Газпромнефть|0(4)'''
}}

 Дальний Восток ноябрь 2009 года, г.Благовещенск Группа «А» 

 Группа «Б» 

 9-10 место 

|}

 7-8 место 

|}

 5-6 место 

|}

 1-4 места 

 Сибирь 

 Западная Сибирь 

 Урал 

 Первая лига 2-х круговой турнир (туровая система) Вторая лига 3-х круговой турнир (туровая система) Северо-Запад 3-х круговой турнир (туровая система) Москва 
 Чемпионат 2-х круговой турнир Кубок 

 Московская область 
 Чемпионат 2-х круговой турнир Кубок 

 Золотое кольцо 9-11 апреля 2010 года, г.Ростов Группа «А» 

 Группа «Б» 

 7-8 место 

|}

 5-6 место 

|}

 1-4 места 

 Черноземье 

 Приволжье 19-21 марта 2010 года, г.Ульяновск''

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

ЮФО-СКФО 

Соревнования по мини-футболу в России